«Кёрменд» — венгерский профессиональный баскетбольный клуб из города Кёрменд, Венгрия. 3-кратный чемпион Венгрии, 7-кратный обладатель кубка Венгрии.

Сезоны

Титулы 
Чемпион Венгрии (3): 1986/87, 1995/96, 2002/03

Обладатель кубка Венгрии (7): 1990, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 2016

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на Eurobasket.com

Баскетбольные клубы Венгрии